HVK Gusar, Split
 ŽVK Gusar Sveti Filip i Jakov
 VK Gusar Osijek
 Veslački klub Neretvanski gusar